

Linguistique 
 Joie de vivre, expression française.

Œuvres

Cinématographiques 
Quelle joie de vivre (titre original : Joy of Living), film musical américain réalisé par Tay Garnett, sorti en 1938 ;
Quelle joie de vivre (titre original : Che gioia vivere), film franco-italien de René Clément, sorti en 1961 ;
 La Joie de vivre, film réalisé par Roger Guillot et sorti en 1993.

Album 

Joie de vivre, un album studio de Louane sorti en 2020.

Télévision 
Joie de vivre, téléroman québécois diffusé de 1959 à 1963 ;

 La Joie de vivre, adaptation télévisée française de ce roman, réalisée par Jean-Pierre Améris et diffusée pour la première fois en 2011 ;
La Joie de vivre, émission de télévision française diffusée de 1952 à 1960.

Littéraires 
La Joie de vivre, roman d'Émile Zola publié en 1884, douzième volume de la série Les Rougon-Macquart.

Artistique 
La Joie de vivre, tableau d'Henri Matisse peint en 1905-1906.

Voir aussi 
 Ikigai, équivalent japonais